Moulin-Neuf kan syfta på:
 Moulin-Neuf, Ariège
 Moulin-Neuf, Dordogne